São José da Tapera kan syfta på:

Brasilien 

 São José da Tapera (kommun), Alagoas, 
 São José da Tapera (ort), Alagoas,